Jarno Kärki, né le  à Pori en Finlande, est un joueur finlandais de hockey sur glace qui joue au poste d'attaquant au HC Bienne.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010 || Ässät Pori U16 || Jr. C SM-sarja Q || 8|| 6|| 3|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Ässät Pori U16 || Jr. C SM-sarja || 27|| 12|| 29|| 41|| 20| 3|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2010-2011 || Ässät Pori U16 || Jr. B SM-sarja Q || 5|| 2|| 5|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Ässät Pori U16 || Jr. B SM-sarja || 26|| 5|| 7||12 || 4||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Ässät Pori U20 || Jr. A SM-liiga || 1|| 0| 1|| 1|| 0||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Ässät Pori U18 || Jr. B SM-sarja Q || 9|| 4|| 5|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Ässät Pori U18 || Jr. B SM-sarja || 32||18 || 32|| 50|| 20|| 4|| 3|| 4|| 7||4
|-
| 2011-2012 || Ässät Pori U20 || Jr. A SM-liiga || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Ässät Pori U20 || Jr. A SM-liiga || 33|| 7|| 22|| 29|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Ässät Pori U20 || Jr. A SM-liiga || 35|| 15|| 33|| 48|| 33|| 9|| 6|| 9|| 15|| 12
|-
| 2014-2015 || Ässät Pori U20 || Jr. A SM-liiga || 3|| 2|| 3|| 5|| 0||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Ässät Pori || Liiga || 57|| 13|| 7|| 20|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || Ässät Pori U20 || Jr. A SM-liiga || 2|| 0|| 3|| 3|| 0||3 || 3|| 2|| 5|| 0
|-
| 2015-2016 || Ässät Pori || Liiga || 55 || 17 || 19 || 36 || 2 ||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Ässät Pori || Liiga || 47 || 12 || 15 || 27 || 18 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Tappara Tampere || Liiga || 19 || 0 || 1|| 1 || 4 ||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Ässät Pori || Liiga || 39 || 14 || 14 || 28 || 31 || 7 || 3 || 1 || 4 || 6
|-
| 2018-2019 || Ässät Pori || Liiga || 41 || 17 || 13 || 30 || 20 ||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 ||HC Bienne || LNA || 9 || 3 || 1 || 4 || 0 || 7 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2019-2020 || Färjestad BK || SHL || 8 || 1 || 1 || 2 || 2 ||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 ||Linköping HC || SHL || 36 || 10 || 6 || 16 || 2 ||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Linköping HC || SHL || 50 || 16 || 11 || 27 || 16 ||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Ässät Pori || Liiga  ||  ||

Références 

Naissance en octobre 1994
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Tappara
Joueur du HC Bienne
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Linköpings HC
Naissance à Pori